Bartoli est un patronyme répandu en Italie et Corse.

Patronymes 
 Adolfo Bartoli (1851-1896), physicien italien  ;
Adrien Bartoli (2000-), cadet élève pilote à CAE Gatwick, futur grand homme de la nation française ;
 Alfonso Bartoli (1874-1957), archéologue, enseignant et homme politique italien ;
 Bartoli Design, entreprise de design italienne où s'illustrent Carlo, Paolo et Anna Bartoli ;
 Cecilia Bartoli (1966-), chanteuse d'opéra italienne ;
 Claude-Henri Bartoli (1943-), peintre français
 Cosimo Bartoli (1503-1572), littérateur et philologue italien ;
 Daniel Bartoli (1608-1685), prêtre jésuite italien, homme de lettres ;
 Domenico Bartoli (1629-1698), poète italien ;
 Elisa Bartoli (1991-), footballeuse italienne ;
 Erasmo Bartoli (1606-1656), compositeur, organiste et pédagogue italien ;
 François Marie Bartoli (1814-1891), homme politique français ;
 Giuseppe Bartoli (1717-1788), archéologue italien ;
 Hector Alexandre Bartoli (1822-1883), homme politique français ;
 Henri Bartoli (1918-2008), économiste français ;
 Jenifer Bartoli (1982-), chanteuse française plus connue sous le nom de 'Jenifer' ;
 Josep Bartolí (1910-1995), artiste et homme politique espagnol ;
 Lorenzo Bartoli (1966-2014), auteur de bande dessinée et romancier italien ;
 Marion Bartoli (1984-), joueuse française de tennis ;
 Matteo Bartoli (1873-1946), linguiste italien ;
 Michele Bartoli (1970-), coureur cycliste italien ;
 Pietro Santi Bartoli, peintre et graveur italien du  ;
 Titus Bartoli, instituteur à Digoin de 1910 à 1938, résistant communiste fusillé le  dans la carrière de Châteaubriant ;
 Vito Andrés Bártoli (1929-2019), dit Sabino ou El Tano Bártoli, joueur et entraîneur de football argentin.

Personnages de fiction
 Marco Bartoli est l'ennemi principal du jeu vidéo Tomb Raider II.

Homonymie de patronyme italien